Hegglin ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Joseph Hegglin (1810–1861), Schweizer Politiker
 Jolanda Spiess-Hegglin (* 1980), Schweizer Journalistin und Politikerin (GPS, PPS)
 Karl Hegglin (1912–?), Schweizer Ringer und Schwinger
 Peter Hegglin (* 1960), Schweizer Politiker (CVP)
 Robert Hegglin (1907–1969), Schweizer Kardiologe
 Salome Hegglin (* 1999), Schweizer Unihockeyspielerin